Ripost
 Ripost, magyarországi, konzervatív beállítottságú, naponta megjelenő bulvárlap
Riposzt
 Riposzt - visszatámadás, a vívóakciók egyike